Il National Invitation Tournament 1964 fu la 27ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Bradley University; il  miglior giocatore del torneo fu Levern Tart.

Squadre

Risultati

Squadra vincitrice  

Allenatore: Chuck Orsborn
Vice-allenatori: Joe Stoweii, Steve Hudgens

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1964
1964